Svenska mästerskapen i längdskidåkning 1926 arrangerades i Luleå.

Medaljörer, resultat

Herrar

Damer

Referenser

Webbkällor 
 Svenska Skidförbundet

Tryckta källor 
 

1926 i Sverige
Längdskidåkningssäsongen 1925/1926
Sportevenemang i Luleå
1926